Gervasius-und-Protasius-Kirche sind Kirchen oder Kapellen, die den Heiligen Gervasius und Protasius geweiht oder gewidmet sind. Patrozinium ist der 19. Juni in der katholischen Glaubensrichtung (Gervasiustag), bzw. der 14. Oktober in der orthodoxen.

Hauptkirche ist die Basilika Sant’Ambrogio zu Mailand, ihre Grablege und Titelkirche die Santi Vitale e Compagni zu Rom.
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

 In anderen Sprachen:
;
;
;
;

;

;
;

Liste

Deutschland 
 St. Gervasius und St. Protasius (Altenrüthen)
 St. Gervasius und St. Protasius Irsch (bei Saarburg)
 Pfarrkirche St. Gervasius und St. Protasius (Perl), Perl (Mosel)
 Pfarrkirche St. Gervasius und Protasius (Sechtem), Sechtem, Bornheim im Rheinland
 ehemalige Kirche St. Gervasius in Trier, im Zweiten Weltkrieg zerstört

Frankreich 
 Église de Saint-Gervais-et-Protais, Aumont-en-Halatte, Senlis, Oise, Picardie
  Basilique St-Gervais-et-St-Protais (Avranches), Avranches, Manche, Normandie
 St-Gervais-St-Protais (Bessancourt), Département Val d’Oise
 Église de Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France
 Église de Saint-Gervais-et-Protais, Caux, Béziers, Hérault, Languedoc-Roussillon
 Église de Saint-Gervais-et-Protais, Champagné-Saint-Hilare, Vienne, Poitou-Charentes
 Église de Chouy, Château-Thierry, Aisne, Picardie
 Église de Saint-Gervais et Saint-Protais de Civaux, Montmorillon, Vienne, Poitou-Charentes
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Couture-sur-Loir, Vendôme, Loir-et-Cher, Centre
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Courdimanche-sur-Essonne, Milly-la-Forêt, Évry, Essonne, Île-de-France
 Église collégiale paroissiale Saint-Gervais-et-Saint-Protais (La Grosse Tour) de Gisors, Les Andelys, Eure, Haute-Normandie
 Église de Goussaincourt, Vaucouleurs, Meuse
 Église paroissiale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Guillerval,Département Essonne, Île-de-France
 Église Saint Gervais et saint Protais, Houville-en-Vexin, Fleury-sur-Andelle, Andelys, Eure, Haute-Normandie
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, Jonzac, Poitou-Charentes, Charente-Maritime
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Langogne, Lozère
  Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais de Lectoure, Gers
 Église Saint-Gervais et Saint-Protais du Montet, Le Montet, Moulins, Allier, Auvergne
 Église de Messei, Argentan, Orne, Basse-Normandie
 Église d’Onzain, Herbault, Blois, Loir et Cher, Centre
 Église Saint-Gervais et Saint-Protais d’Ozenay, Mâcon, Saône-et-Loire, Bourgogne
 Église paroissiale St-Gervais-St-Protais, Paris 4. (Hotel-de-Ville)
 Église de Pithiviers le Vieil, Pithiviers, Loiret, Centre
 Église de Pontèves, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Église de Querrieu, Villers-Bocage, Amiens, Somme, Picardie
 Église paroissiale Saint-Gervais de Rouen, Seine-Maritime
 Église de Saint-Gervais-sur-Mare, Hérault
 Eglise St-Gervais et St-Protais, Saint-Gervasy, Gard, Languedoc-Roussillon
  Cathedral Saint-Gervais et Saint-Protais de Soissons, Picardie
 Église de Sorel, Roisel, Péronne, Somme, Picardie
 Saint-Gervais-Saint-Protais, Rhuis, Pont-Sainte-Maxence, Senlis, Oise, Picardie
 Église paroissiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Perrancey-les-Vieux-Moulins, Langres, Haute-Marne, Champagne-Ardenne
 St-Gervais-St-Protais (Saint-Gervais)
historisch:
 Vorkirche der Kathedrale Notre-Dame von Sées (1174 abgebrannt)

Italien 
 Chiesa Collegiata di Bormio, Sondrio, Lombardei
 Chiesa parrochiale di Bariano, Bergamo, Lombardei
 Chiesa di Santi Gervasio e Protasio, Baveno, Verbano-Cusio-Ossola, Piemont
 Chiesa Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, Domodossola, Verbano-Cusio-Ossola, Piemont
 Chiesa di Santi Gervasio e Protasio, Fontaneto d’Agogna, Novara, Piemont
 Chiesa di Santi Gervasio e Protasio, Gorgonzola, Milano, Lombardei

 Chiesa di Santi Gervasio e Protasio, Lentate sul Seveso, Monza und Brianza, Lombardei
 Chiesa parrochiale di Marudo, Lodi, Lombardei
 Chiesa di Santi Gervasio e Protaso, Nadro, Brescia, Lombardei
 Chiesa di Santi Gervaso e Protaso, Ossago Lodigiano, Lodi, Lombardei
  Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, Rapallo
  Santi Vitale e Compagni martiri in Fovea, Rom-Monti (I.), Latium (Titelkirche Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio)
 Chiesa parrochiale di Spirano, Bergamo, Lombardei
 Chiesa San Trovaso, Venetia (Venedig), Venetien
 Chiesa di Santi Gervasio e Protasio, Carpenedo, Venedig-Mestre, Venetien
 Chiesa parrochiale di Torri di Quartesolo, Vicenza, Venetien
  Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, Città della Pieve

Mexiko 
  Templo Parroquial de San Servacio o San Gervasio, Valladolid, Yucatán (Kathedrale)

Schweiz 
 Kirche Santi Gervasio e Protasio Cadempino TI
keine entsprechende Kirche:
 Katholische Pfarre St. Gervasius und Protasius Hägendorf-Rickenbach: St. Laurentiuskapelle in Rickenbach SO

Spanien 
 Iglesia de San Gervasio y San Protasio, Cuestaedo, Burgos, Castilla y León
 Iglesia de San Gervasio y San Protasio, Santervás de Campos, Tierra de Campos, Valladolid, Castilla y León
sowie:
 Ermita de los San Gervasio y San Protasio, Villahermosa del Campo, Jiloca, Teruel, Aragón

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)